Юкин — русская фамилия. Известные носители:
 Юкин, Владимир Яковлевич (1920—2000) — советский художник.
 Юкина, Ольга Геннадьевна (1953—2005) — советская актриса.
 Юкина, Татьяна Геннадьевна (1953—2011) — советская актриса.